Aloïs Nelis (1842-1898), een Belgisch historicus en letterkundige
André Nelis (1935-2012), een Belgisch zeiler
Casper Nelis (1976), een Nederlands voetballer
Cornelius Franciscus de Nelis (1736-1798), een Zuid-Nederlands prelaat, filosoof en staatsman, bisschop van Antwerpen
Georges Nélis (1886-1929), een Belgisch luchtvaartpionier
Guillaume Nélis (1803-1896), een Belgisch volksvertegenwoordiger
Jan-Karel de Nelis (1748-1834), een Zuid-Nederlands politicus
Joseph Nelis (1917-1994), een Belgisch voetballer
Jürgen Nelis (1964), een Nederlands roeier
Kim Nelis, een Belgisch actrice
Lisette Nelis-Van Liedekerke (1935), een Belgisch politica
Manke Nelis, pseudoniem van Cornelis Pieters (1919-1993), een Nederlands zanger

Zie ook 
Cornelis, waarvan de voornaam Nelis een variant is